Alice Dwyer, pseudonimo di Alice Deekeling (1988) – attrice tedesca
 Bob Dwyer (1940) – allenatore di rugby a 15 ed ex rugbista a 15 australiano
 Robert "Budd" Dwyer (1939-1987) – politico statunitense
 Christine Dwyer Hickey (1960) – scrittrice irlandese
 Conor Dwyer (1989) – nuotatore statunitense
 Dominic "Dom" Dwyer (1990) – calciatore inglese naturalizzato statunitense
 Frank Dwyer Murphy (1889-1980) – astista statunitense
 James Dwyer (...–...) – ginnasta e multiplista statunitense
 Jamie Dwyer (1979) – hockeista su prato australiano
 Jim Dwyer (1957-2020) – scrittore e giornalista statunitense
 Kathryn Dwyer Sullivan (1951) – astronauta statunitense
 K.R. Dwyer, pseudonimo utilizzato da Dean Koontz (1945) – scrittore statunitense
 Margaret Dwyer, nome coniugale Daisy Bates (1859-1951) – studiosa irlandese degli aborigeni australiani
 Michael Dwyer (1879-1953) – politico canadese
 Phil Dwyer, propr. Philip Joseph Dwyer (1953-2021) – calciatore gallese
 Rasheed Dwyer (1989) – velocista giamaicano